Густав Шефер (, ) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1936 года в одиночках, чемпион Европы 1934 года, двукратный чемпион Германии.

Биография 
Густав Шефер родился в 1906 году в Йохангеоргенштадте, а в 1911 семья переехала в Дрезден. Его отец работал краснодеревщиком. В детстве Шефер занимался водным поло, хоккеем на траве и футболом. В спортивном клубе Дрездена Густав активно занимался плаванием, участвуя в национальных соревнованиях, однако высоких результатов ему не удавалось добиться. Здесь же в 1929 году он начал заниматься академической греблей. Первое время Густав соревновался в четвёрках и восьмёрках, но в 1931 году перешёл в одиночки. В 1932 году Шефер впервые стал призёром национального чемпионата, завоевав серебряную награду. С 1933 года он начал тренироваться под руководством британца Джорджа Кондери В 1934 году Шеферу удалось стать чемпионом Германии. На дебютном чемпионате Европы немецкий гребец смог выиграть золотую медаль, опередив действующего чемпиона поляка Роджера Верея. В 1935 году Шефер завоевал очередную медаль национального первенства, став бронзовым призёром, а спустя год во второй раз в карьере завоевал золото чемпионата Германии. Причём после бронзы 1935 года Шефер думал закончить с греблей, но Кондери удалось его переубедить.

В 1936 году Шефер был включён в состав сборной для участия в берлинских летних Олимпийских играх. На предварительных стадиях Шефер уверенно выиграл два своих заезда и вышел в финал, где его главным соперником считался победитель двух последних Королевских регат швейцарец Эрнст Руфли, который как и Густав в каждом из заездов финишировал первым. Решающий заплыв сложился для Руфли неудачно и он с первых же метров дистанции начал отставать от соперников. Шефер же наоборот начал очень мощно и к середине дистанции лидировал, опережая ближайшего преследователя австрийца Йозефа Хазенёрля почти на 4 секунды, а у идущего третьим канадца Чарльза Кэмпбелла — 5,7 с. Немецкому гребцу в итоге удалось сохранить высокий темп до конца гонки и стать олимпийским чемпионом.

После окончания Олимпийских игр Шефер завершил спортивную карьеру и получил небольшую должность в министерстве труда. Джордж Кордери пытался убедить Шефера выступить на Олимпийских играх в 1940 году в Токио, но тот отказался возвращаться в греблю. В 1938 году Кордери из-за политической обстановки в Германии уехал в Великобританию. Во время Второй мировой войны Шефер воевал во Франции и СССР, где и был захвачен в плен, в котором оставался до 1947 года. После возвращения на Родину Шефер и его партнёр по гребле Георг фон Опель основали германское олимпийское общество. На летних Олимпийских играх 1952 года Густав находился в качестве сотрудника спортивной газеты. В дальнейшем Шефер выступал в соревнованиях ветеранов, а потом переехав в Вильгельмсхафен работал там тренером по гребле с 1955 по 1961 год, а затем до середины 60-х он тренировал в клубе RSV Bayern в Мюнхене, при этом в 1961 году восточногерманская газета «Der Morgen» выпустила заметку, согласно которой Шефер погиб во время войны, а олимпийский призёр Ахим Хилль выражал сожаление, что ему так и не довелось встретиться с Шефером. Из-за нескольких операций на бедре у Шефера одна нога стала короче на 5 см и он уже не мог заниматься греблей. В последние годы жизни был прикован к инвалидному креслу.

В 1988 году президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер наградил Шефера орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Густав Шефер умер в Мюнхене в 1991 году. В 2008 году он был включён в зал славы немецкого спорта.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте зала славы немецкого спорта
 
 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы Европы по академической гребле
Чемпионы Германии по академической гребле
Награждённые орденом «За заслуги перед ФРГ»